Сами Бей Вриони (; , Берат, провинции Янина Османской империи — , Берат) — албанский политик, дипломат и землевладелец. Делегат съезда во Влёре, на котором была провозглашена независимость страны.

Биография 

Представитель выдающегося дворянского рода Албании. Сын Омера-паши Вриони Айи, политика, премьер-министра, главы одной из самых влиятельных албанских семей XIX века.

Сами Бей Вриони был владельцем около 5000 гектаров сельскохозяйственных угодий на юге Албании.
Окончил высшую школу в Стамбул. Получил образование агронома и инженера. Говорил на турецком, арабском, итальянском и французском языках. Работал в османской администрации.

В 1912 г. был сенешалем у принца Вильгельма Вида.

На выборах в парламент Османской империи в 1912 году получил мандат депутата от округа Берат.

Был избран делегатом от Берата на съезд во Влёре, который провозгласил Декларации независимости Албании 28 ноября 1912 году.

Тесно сотрудничал с Эссадом-пашой Топтани. Был женат на его дочери.

Во время Первой мировой войны служил префектом округа Берат. В апреле 1917 г. участвовал в составе албанской делегации на переговорах в Вене.

В 1918 году был участником конгресса в Дурресе, который при тесном взаимодействии с властями Италии привёл к власти правительства Албании во главе с Турхан-пашой Пермети.

С. Вриони стал членом правительстве ответственным за сельское хозяйство и торговлю (декабрь 1918—1919).

В 1919—1920 годах работал министром внутренних дел.

В 1922—1924 г. представлял округ Берат в парламенте Албании. Во время политического кризиса в мае 1924 года после смерти Авни Рустеми С. Вриони во главе правительственной делегации вёл переговоры с оппозицией. Эта миссия закончилась провалом.

Депутат парламента Албании (1924—1925, 1928—1932).

Член албанского Сената (1925—1928).

В 1945 г. С. Вриони был арестован коммунистическими властями. Умер в тюрьме после жестоких пыток.

Примечания

Ссылки 
  Sami Bey Vrioni

Депутаты Турции
Министры сельского хозяйства Албании
Депутаты Народного собрания Албании
Умершие в местах лишения свободы
Дипломаты Албании
Родившиеся в Османской империи
Умершие в Албании
Родившиеся в Берате
Умершие в Берате
Делегаты Всеалбанского съезда (1912)